Yūgen bezeichnet

 eine Zeitschrift, siehe Yūgen (Zeitschrift),
 eine Stimmung in der japanischen Ästhetik, siehe Japanische Ästhetik#Yūgen.

Yugen bezeichnet
 eine italienische Band, siehe Yugen (Band)